Ashta kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ashta (ort i Indien, Madhya Pradesh), Sehore, 
 Ashta (ort i Indien, Maharashtra), 

Robotskapade Indienförgreningar